Con il termine Compagnia delle Indie si possono intendere:

Un insieme di società di capitali costituite nel XVII secolo alle quali alcuni paesi assegnarono il monopolio delle attività commerciali nelle rispettive colonie in Asia o nei Caraibi:

Compagnia delle Indie occidentali 
 la Compagnia olandese delle Indie occidentali, fondata nel 1617
 la Compagnia francese delle Indie occidentali, fondata nel 1635
 la Compagnia danese delle Indie occidentali, fondata nel 1671
 la Compagnia svedese delle Indie occidentali, fondata nel 1787

Compagnia delle Indie orientali 
 la Compagnia britannica delle Indie orientali, fondata nel 1600
 la Compagnia olandese delle Indie orientali, fondata nel 1602
 la Compagnia francese delle Indie orientali, fondata nel 1664
 la Compagnia danese delle Indie orientali, fondata nel 1670
 la Compagnia svedese delle Indie orientali, fondata nel 1731
 la Compagnia austriaca delle Indie Orientali, fondata nel 1775
 la Compagnia portoghese delle Indie orientali, fondata nel 1628
 la Compagnia genovese delle Indie orientali, fondata nel 1644